Patrick Graham (?-1478) – arcivescovo cattolico scozzese
 Patrick Graham (?-1755) – politico britannico
 Patrick Graham (1968) – scrittore francese

Pagine di disambiguazione